Шампаньоль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Шампаньоль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура